Анато́лий Алексе́евич Си́доров:
 Сидоров, Анатолий Алексеевич (1932—2021) — советский и российский геолог, член-корреспондент РАН.
 Сидоров, Анатолий Алексеевич (род. 1958) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.